Fürstenwalde může být:

 Fürstenwalde – místní část města Altenberg v Sasku
 Fürstenwalde/Spree – město v zemském okrese Odra-Spréva ve spolkové zemi Braniborsko v Německu
 Fürstenwalde (hrad) – zřícenina hradu, ležícího na Zámeckém vrchu u Vrbna pod Pradědem
 dřívější německý název vesnice Knížecí, části města Velký Šenov v okrese Děčín